Игнатавичюс () — литовская фамилия, возможна транскрипция Игнатавичус.

Известные носители:

 Игнатавичус, Стасис (1920—1997) — инженер-механик, руководитель одного из комитетов зэка во время Воркутинского восстания.
 Игнатавичюс, Эвалдас (род. 1967) — литовский дипломат, поэт.
  (род. 1935) — литовский писатель, драматург, переводчик.